Schrader kan som auktorsförkortning betyda:

 Heinrich Adolph Schrader
 Hans-Joachim Schrader

Robotskapade auktorsförkortningar